Hemminga (geslacht)
 Piet Hemminga - bestuurskundige en publicist